kość – część szkieletu
 kość – do gry
 kość – w elektronice i informatyce określenie układu scalonego
 Kość – skała w grupie Rogożowej Skały na Wyżynie Olkuskiej

Zobacz też 
 kość słoniowa
 kości – element sprzętu wspinaczkowego
 kości – gra, w której używa się sześciennych kostek
 kości – modyfikatory do animacji w grafice komputerowej
 kości – prosty instrument perkusyjny używany w irlandzkiej muzyce ludowej
 Kości – amerykański serial kryminalny, emitowany w Polsce przez TV 4 i Polsat
 Kości – polski zespół rockowy
Kości - powieść Marka Billinghama